Пьер Афне́р () — французские имя и фамилия. Известные носители:
* Афнер, Пьер (1821—1880) — французский предприниматель.
 Афнер, Пьер (1943—2000) — французский кинокритик.
 Афнер, Пьер — французский журналист и правозащитник.